Стадио Фламинио () — стадион в Риме. Он расположен вдоль Фламиниевой дороги, в трёх километрах к северо-западу от центра города, в 300 метрах от парка ди Вилла Глори. Внутренние помещения включают в себя крытый бассейн, залы для фехтования, борьбы, тяжёлой атлетике, боксу и гимнастике.

История 
Проект был разработан Антонио Нерви, сыном Пьера Луиджи Нерви («поэта железобетона», введшего в практику армоцементные конструкции). Стадион был построен в июле 1957 года на месте предыдущего Национале ПНФ.

События

Концерты 
Майкл Джексон провёл два аншлаговых концерта 23 и 24 мая 1988 года во время его Bad World Tour. Каждый концерт собрал примерно 35 000 поклонников. Джексон также провёл концерт 4 июля 1992 года в ходе Dangerous World Tour, перед 35 000 фанатов.

Мадонна провела концерт на стадионе 10 июля 1990 года во время Blond Ambition World Tour, перед аудиторией более чем 30 000 человек.

Спорт

Регби 
Стадион был домашним для сборной Италии по регби на турнир Кубок шести наций от вступления Италии в конкурсе в 2000 году до 2011 года.

Итальянская федерация регби (FIR) в январе 2010 года объявила, что стадион будет проходить реконструкцию и расширение, чтобы увеличить вместимость до 42 000 человек до кубка шести наций 2012 года. Неспособность выполнения этих планов были названы в качестве причины для пересмотра Италии хозяйки Кубка с 2012 года; вместимость 32 000 была наименьшей среди стадионов шести наций. Он больше не считается достаточно большим для сборной Италии и есть сообщения, что сборная будет двигаться в Геную или Олимпийский стадион.

Стадион был первоначально намечен, чтобы стать домом «Преторианцев Рима», вновь образованной команды, которая будет одним из двух представителей Италии в кельтской Лиге. Тем не менее, позже было решено, что Беннетон заменит «Преторианцев».

Футбол 
Стадион служил в качестве места для проведения футбольного финала летних Олимпийских игр 1960 года.

1 марта 1984 года на стадионе прошёл матч первого круга первого полуфинала Европейского конкурса по футболу среди женщин 1984

В сезоне 1989—90 годов «Рома» и «Лацио» играли на стадионе Фламинио во время реконструкции стадиона Олимпико. Стадио Фламинио был домашним для клуба Атлетико, который играет в Lega Pro Prima Divisione.

Примечания 

Футбольные стадионы Италии
Регбийные стадионы
Стадионы Рима